Lovac može značiti:

 Lovac (šah), šahovska figura
 Lovac, avion, vrsta borbenog aviona koji ima osnovnu zadaću uništavanje drugih aviona
 osoba koja se bavi lovom tj. odstrelom životinja u prirodi za ishranu ili za rekreaciju
 Lovac, američki film iz 2000.